Striarcana är ett släkte av snäckor. Striarcana ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Striarcana